Серизе може да се односи на:

 Серизе (Де Севр), насељено место у Француској, у департману Де Севр
 Серизе (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн